Кордес ():
 Кордес, Кевин (род. 1993) — американский пловец, специализирующийся в плавании брассом.
 Кордес, Пауль Йозеф (; род. 1934) — немецкий куриальный кардинал.
 Вильгельм Кордес и сыновья ()